Wirtuoz – instrumentalista
 Wirtuoz – polski radioodbiornik lampowy skonstruowany w 1966 r.
 Wirtuoz – film hiszpański z 2013 r.